Velutinidae är en familj av snäckor. Velutinidae ingår i ordningen Neotaenioglossa, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Velutinidae 15 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Velutinidae